U 146 oder U-146 bzw. U146 steht für:

 SM U 146, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 146 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 146, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-146, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung